Бланшар () — фамилия французского происхождения.

Известные носители:
 Бланшар, Алана (род. 1990) — американская сёрфингистка и бикини-модель.
 Бланшар, Антуан (1910—1988) — французский художник.
 Бланшар, Доминик (1927—2018) — французская актриса театра и кино.
 Бланшар, Жак (1600—1638) — французский художник эпохи барокко.
 Бланшар, Жан-Пьер Франсуа (1753—1809) — французский изобретатель, наиболее известен как пионер воздухоплавания и авиации.
 Бланшар, Жером (род. 1981) — французский и российский фигурист.
 Бланшар, Жослен (род. 1972) — французский футболист, тренер.
  (1832—1916) — французский скульптор.
 Бланшар, Максим (род. 1986) — французский футболист.
 Бланшар, Мари Мадлен Софи (1778—1819) — французская воздухоплавательница, жена Жана Бланшара.
 Бланшар, Мария (1881—1932) — испанская и французская художница.
 Бланшар, Марк-Андре (род. 1965) — канадский адвокат и дипломат. Постоянный представитель Канады при ООН (2016—2020).
 Бланшар, Ньютон Крейн (1849—1922) — американский политик, сенатор США и 33-й губернатор Луизианы.
 Бланшар, Оливье (род. 1948) — американский экономист французского происхождения.
 
 Бланшар, Рафаэль Анатоль Эмиль (1857—1919) — французский натуралист.
Бланшар, Талли (род. 1954) — американский рестлер и менеджер в рестлинге.
 Бланшар, Тереза (1925—1952) — натурщица французского художника Бальтюса.
 Бланшар, Теренс (род. 1962) — американский джазовый трубач, дирижёр, композитор, аранжировщик и кинокомпозитор.
 Бланшар, Франсис (1916—2009) — французский политический деятель, генеральный секретарь Международной организации труда (1974—1989).
 Бланшар, Шарль Эмиль (1819—1900) — французский зоолог и энтомолог.
 Бланшар, Эдуард Ламан (1820—?) — английский журналист и драматург.
 Бланшар, Эжени (1896—2010) — старейшая жительница Земли с мая по ноябрь 2010 года.
 Бланшар, Эль (1881—1941) — канадский игрок в лакросс, чемпион летних Олимпийских игр 1904 года.

Топонимы:
 Бланшар — кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Бланш
 Бланчард

Примечания